Hatfield puede referirse a:

 Hatfield (Arkansas), Estados Unidos
 Hatfield (condado de Hampshire, Massachusetts), Estados Unidos
 Hatfield (Herefordshire), Inglaterra
 Hatfield (Hertfordshire), Inglaterra
 Hatfield (Indiana), Estados Unidos
 Hatfield (Massachusetts), Estados Unidos
 Hatfield (Minnesota), Estados Unidos
 Hatfield (Pensilvania), Estados Unidos
 Hatfield (Wisconsin), Estados Unidos
 Hatfield (Worcestershire), Inglaterra
 Hatfield (Yorkshire del Sur), Inglaterra